Fukahori ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Senyemon Fukahori (1894–1985), römisch-katholischer Bischof
 Joseph Satoshi Fukahori (1924–2009), römisch-katholischer Bischof
 Shumpei Fukahori (* 1998), japanischer Fußballspieler